Heuwies ist der Ortsname von:

 Heuwies (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Heuwies (Rimbach), Ortsteil der Gemeinde Rimbach, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 deutscher Name von Hévíz, eine Kleinstadt in Ungarn

Siehe auch:
 Heuwiese